Plaats in Indonesië
 Tumu (Amanatun Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tumu (Amanuban Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Anders
 Tumu (Ghana), een plaats in Ghana